HP Pavilion kan syfta på:

HP Pavilion (datorserie) – en datorserie tillverkad av Hewlett-Packard
HP Pavilion at San Jose – en arena i San Jose, Kalifornien